Der Bezos Earth Fund wurde begründet, um neue Wege zu erforschen und die Folgen der globalen Erwärmung auf diesem Planeten zu bekämpfen. Es sollen bekannte Technologien unterstützt und neue Technologien entwickelt werden, die dazu beitragen, die Erderwärmung zu begrenzen.

Der Fund 
Jeff Bezos hat 10 Milliarden US-Dollar zugesagt, um damit 2020 den Bezos Earth Fund zu gründen und den Klimawandel zu bekämpfen. Er will damit unter anderem Wissenschaftler und Aktivisten unterstützen, um bekannte Technologien zu verbessern und neue Technologien zu entwickeln, die dazu beitragen, die Erderwärmung zu begrenzen.

Bezos war in der Vergangenheit vermehrt der Kritik ausgesetzt, dass er – gemessen an seinem Reichtum – vergleichsweise wenig Geld spende.

Weblinks 
 Bezos verspricht zehn Milliarden Dollar abgerufen am 18. Februar 2020
 Dossier zu Jeff Bezos von Spiegel Online abgerufen am 18. Februar 2020

Einzelnachweise 

Jeff Bezos
Environment